«Todo un palo» es una canción del grupo musical argentino Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, incluida como octava canción del tercer álbum de estudio titulado Un baión para el ojo idiota de 1988. Es una de las canciones más difundidas del álbum y del grupo musical.

Canción 
Cuenta con una larga introducción, de aproximadamente de 50 segundos, en la que aparece únicamente la parte instrumental, para sumarse luego la voz del Indio Solari. La canción cuenta con frases míticas para los seguidores del grupo, como "El futuro llegó hace rato", "Algo me late y no es mi corazón", entre otras. Una de estas frases ("yo voy en trenes, no tengo dónde ir") parece ser una respuesta a la canción «No voy en tren», de Charly García pero el Indio Solari lo desmiente en su libro. La primera frase de «Todo un palo» está incluida en la canción «Qué carajo es el amor?» de Las Pastillas del Abuelo.

Véase también 
 Música de Argentina

Referencias 

Canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
Canciones de 1988
Canciones de Argentina
Canciones en español
Canciones de hard rock
Canciones de rock de Argentina